Награды Автономной Республики Крым
 Награды Республики Крым